Села:
 Черемошна — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Черемошна — Київська область, Поліський район

Див. також 
 Черемошна Воля